Aiale ima više značenja:
 Aiale, Brescia
 Aiale, Perugia
 Aiale, Pisa